Kasāvand (persiska: كَساوَند, كِساوَند, کساوند) är en ort i Iran.   Den ligger i provinsen Hamadan, i den nordvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Teheran. Kasāvand ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Kasāvand är huvudsakligen kuperad. Kasāvand ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Kūh-e Darreh Ghār,  meter över havet,  km nordost om Kasāvand. Runt Kasāvand är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Kamāsā,  km nordost om Kasāvand. Trakten runt Kasāvand består i huvudsak av gräsmarker. 

Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Hamadan (provins)